Il doppio del torneo di tennis West of England Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lionnel Barthez e Stéphane Simian che hanno battuto in finale Sander Groen e Arne Thoms 7-5, 7-5.

Teste di serie

 Leonardo Lavalle /  Diego Nargiso (primo turno)
 Marius Barnard /  Kirk Haygarth (primo turno)

 Dick Norman /  Alex Rădulescu (primo turno)
 Lionnel Barthez /  Stéphane Simian (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 1995